Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1988 () проходил с 13 по 19 марта 1988 в городе Фюссен (Германия) для мужских команд, а впервые проводившийся (в рамках единого чемпионата) турнир для женских команд проходил с 20 по 26 марта 1988 в городе Шамони (Франция). Это был единственный на настоящее время чемпионат с раздельными сроками и местами проведения мужских и женских турниров, в дальнейшем они всегда проводились одновременно и в одном городе.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 9 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (6-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Швейцарии.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Дании, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Германии в 1988 году
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Международные спортивные соревнования в Фюссене
Спорт во Франции в 1988 году
Международные соревнования по кёрлингу во Франции